Miejscowości w USA:
 Minersville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
 Minersville – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Beaver